Jonathan Sjölund (né le  à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || Almtuna IS || Allsvenskan || 15 || 1 || 2 || 3 || 8 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2001-2002 || Junior Barons de Cleveland || NAHL ||29 ||4 ||10 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Bergen IK || 1. divisjon ||36 ||14 ||34 ||48 || ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Bergen IK || GET ligaen ||42 ||2 ||5 ||7 ||57 ||3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2004-2005 || Wings HC Arlanda || Division 1 ||35 ||9 ||12 ||21 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Örebro HK || Division 1 ||32 ||7 ||24 ||31 ||24 ||5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2006-2007 || AIK IF || Allsvenskan ||45 ||11 ||12 ||23 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||17 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Nordsjælland Cobras || AL-Bank ligaen ||25 ||1 ||14 ||15 ||24 ||5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2008-2009 || Almtuna IS || Allsvenskan ||45 ||2 ||8 ||10 ||22 ||6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2009-2010 || Almtuna IS || Allsvenskan ||52 ||1 ||3 ||4 ||22 ||10 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2010-2011 || Almtuna IS || Allsvenskan || 52|| 4|| 12|| 16|| 30|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Almtuna IS || Allsvenskan || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en août 1981
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Örebro HK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Rungsted Ishockey
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Uppsala
Joueur du Almtuna IS